63. længdegrad kan henvise til:

 63. vestlige længdekreds
 63. østlige længdekreds